Шоколатин — это французское хлебобулочное изделие с шоколадом. «Сhocolatine», «Pain au chocolat» — вариации французского названия, дословно пер. как «шоколадный хлеб» или «булочка с шоколадом». Представляет собой ролл из слоеного теста с шоколадной начинкой. Такие булочки с шоколадом известны более всего на юго-западе Франции и в Канаде. Изготавливаются из такого же слоеного теста, что и круассаны. Часто продаются ещё горячими или теплыми из печи. Найти булочки можно в пекарнях и супермаркетах.

Происхождение названия 
Легенда гласит, что Мария-Антуанетта представила круассан во Франции, но круассаны и шоколадные конфеты — относительно современное изобретение. Слово круассан, которое относится к обычному хлебу с шоколадом в форме полумесяца, вошло во французский словарь в 1863 году.

По мнению французов, на формирование названия булочек повлияли англичане. Так, в 15 веке моряки, высадившиеся в Аквитании, попросили пекарей приготовить шоколад в хлебе — chocolate in bread, что французы со временем сократили до «chocolate in». Так и появилось названия Шоколатин.

Есть и другое мнение, согласно которому булочки во Франции были завезены австрийским предпринимателем Августом Зангом в 1830-х годах.

Другие названия 
Во Франции название сладости варьируется в зависимости от региона :

 В О-де-Франс и в Эльзасе используется слово «petit pain au chocolat» — маленькая булочка с шоколадом.
 В центральной Франции и в Париже используется слово «pain au chocolat» — булочка с шоколадом.
 На юго-западе Франции и в Канаде используется слово «chocolatine» — шоколатин.
 В Лотарингии используется слово «croissant au chocolat» — круассан с шоколадом.

Реализация 
Шоколатин продаётся в супермаркетах и ​​магазинах товаров повседневного спроса или в кондитерских.

 В Тунисе, Алжире, Марокко, Нидерландах, Бельгии, Норвегии, Ирландии, Дании и Великобритании они продаются в большинстве пекарен, супермаркетах и ​​кафе.
 В Германии они продаются реже, чем шоколадные круассаны, но оба называются «Schokoladencroissant».
 В Соединенных Штатах и ​​часто в Канаде их обычно называют «шоколадными круассанами».
 В бельгийском регионе Фландрия они продаются в большинстве пекарен и называются «chocoladekoek» или «chocoladebroodje».
 В Португалии и Испании они продаются в пекарнях и супермаркетах и называются наполитаны (то есть из Неаполя).
 В Мексике они также чаще всего встречаются в пекарнях и супермаркетах и ​​известны как шоколадные конфеты.
 В Австралии и Новой Зеландии их обычно называют «шоколадными круассанами», и они продаются свежеиспеченными в большинстве пекарен и супермаркетов.

Шоколатин в культуре 
Французской сладости посвящаются песни

 Le Petit Pain au chocolat — Джо Дассен (1968) ;
 Pain au chocolat — группа «IAM» (2013) ;
 Les Petits pains au chocolat — Шарль Азнавур (2015)

Примечания

Источники 
 https://meduza.io/shapito/2018/05/25/shaverma-ili-shaurma-frantsuzskaya-versiya-mestnye-deputaty-ne-mogut-reshit-kak-nazyvat-bulochku-s-shokoladom
 https://www.pinterest.at/pin/113575221833705219/

Хлебобулочные изделия
Кондитерские изделия
Французские десерты